Regal Welsh Open 2002 – profesjonalny rankingowy turniej snookerowy.
Rozegrany został w dniach 23 - 27 stycznia 2002 w Cardiff International Arena w Cardiff.

W finale Paul Hunter pokonał Kena Doherty’ego 9-7 i zdobył swój drugi rankingowy tytuł.



Drabinka turniejowa

Finał

Przypisy 

Welsh Open
2002 w sporcie
2002 w Walii